Termin AOG ima više značenja.

 Abscisat beta-glukoziltransferaza, enzim
 Anšan Tengao aerodrom ()